Bohannon est un patronyme pouvant désigner:

 (né en 1973), joueur de basket-ball américain
 (1958-1999), joueur américain de football américain
Hamilton Bohannon (1942-2020), percussionniste et producteur américain
 (né en 1987), joueur de basket-ball américain
 (né en 1944), diffuseur de radio et télévision américain
, homme d'affaires et journaliste scientifique américain

Voir aussi

Homonymie de patronyme